«Эрбиль» () — иракский футбольный клуб из города Эрбиль, также известен как «Хевлэр». В период с 1958 по 1968 носил название «Бруск» («Brusk», переименован в ), а с 1968 и по сей день — «Эрбиль». Четырёхкратный чемпион Ирака по футболу.

 Клубные цвета

Азиатская конфедерация футбола (АФК) включила «Эрбиль» в список 250 лучших азиатских клубов последнего десятилетия (2001—2010), в котором «Эрбиль» занимает 147 место, с рейтингом в 248 пунктов.

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) Включила «Эрбиль»  в список ТОП 430 лучших футбольных клубов мира за период с 1 июля 2011 по 1 августа 2012, в котором «Эрбиль» занимает 200 место, с рейтингом в 86,0 пунктов.

История 

В период с 1958 по 1968 год клуб носил название «Бруск», а с 1968 года и по сей день — «Эрбиль».

С 1987 год «Эрбиль» играет постоянно в Иракской премьер лиге. До 2004 года об «Эрбиле» практически никто не знал, но после войны в Ираке ситуация изменилась. После прихода  клуб начал резко прогрессировать. В 2002 году клуб занимает 6 место в чемпионате Ирака по футболу 2011-12, а в 2006 берёт бронзу.

Три года подряд «Эрбиль» становился чемпионом Ирака — в 2007, 2008 и 2009 годах. Впервые в своей истории, «Эрбиль» стал чемпионом иракской премьер-лиги после победы над клубом  (1-0) в финальной игре 6 июня 2007 года.

24 августа 2008 года «Эрбиль» сохранил своё чемпионское звание, победив «Аль-Завраа» из Багдада. 16 июля 2009 года «Эрбиль» стал чемпионом суперлиги Ирака третий год подряд после победы над клубом «Наджаф». «Эрбиль» стал 9-й командой, которой удалось выиграть Иракскую премьер-лигу.

Чемпионат 2010 года команда закончила на 4 месте. В сезоне 2010/11 «Эрбиль» уступил в финале по пенальти клубу «Аль-Завраа» (5:4) и занял 2-е место в чемпионате. В сезоне 2011/12 клуб стал чемпионом досрочно, проиграв всего 1 матч за сезон. Также неплохо клуб проявил себя в Кубке АФК: 5 место в 2009 году, а в 2010 году дошёл до полуфинала. В лиге чемпионов АФК — 15 место (2008).

Текущий состав

Стадион 

Домашней ареной для ФК «Эрбиль» является многоцелевой стадион «Франсо Харири», который находится в городе Эрбиле. В настоящее время стадион используется в основном для футбольных матчей, а также имеет оборудование для лёгкой атлетики. Стадион вмещал 28000 болельщиков, что делало его вторым по величине в Ираке после стадиона  в Багдаде. Стадион был построен на старом аэродроме в 1956 году и был перестроен в 1992 году, после чего его вместимость увеличилась до 40000 мест.

До 2001 года стадион носил название «Эрбиль». Он был переименован в честь убитого губернатора , который поддерживал усилия по обновлению стадиона. В июле 2009 года стадион «Франсо Харири» получил зелёный свет от АФК и официально стал стадионом футбольного клуба «Эрбиль». На «Франсо Харири» проходят матчи не только клубного уровня, но и национального, на нём не раз выступала сборная Ирака по футболу.

Достижения 

ИРАК

  Чемпион Ирака (4): 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2011/12
  Серебряный призер Ирака (3): 2010/11, 2012/13, 2013/14
  Бронзовый призер Ирака (1): 2005/06

КУРДИСТАН

  Чемпион Курдистана (4): 2004/05, 2005/06, 2009/10, 2011/12
  Серебряный призер Курдистана  (3): 2003/04, 2010/11, 2012/13
 AFC Champions League:
 2008: Групповой этап
 AFC Cup:
 2009: Четвертьфинал
 2011: Полуфинал
 2012: Финалист
 2014: Финалист

Статистика

Чемпионат Ирака

Чемпионат Курдистана

Лига чемпионов Азии

Кубок АФК 
последняя игра    Qadisiya Kuwait	1-2	Arbil FC  (13.05.2015)

Клубные рекорды в Чемпионате Курдистана 

Больше всего сезонов в Лиге 7, «Эрбиль», Киркук,   Арарат, Бруск

Больше всего чемпионатов выиграно 2, «Эрбиль», «Бруск»

Больше всего побед подряд 7, «Эрбиль», 2003/04

Больше всего забитых голов  236, «Эрбиль» (в среднем 1.55 гола за матч)

Больше всего забитых голов за сезон 53, «Эрбиль», 2007-2008

Самый результативный матч чемпионата «Эрбиль» — «Химрин» 11:2 , 2003-2004

Самая крупная победа чемпионата «Хало»  —  «Эрбиль» 0:12 , 2011-2012

Статистика клуба в Чемпионате Ирака 

Серия побед 10 (2008-2009), (2010-2011)

Серия ничьих 4 (2002-2003)

Серия поражений 9 (1991-1992)

Серия безпроигрышная 30 (2011-2012)

Самая крупная победа  «Хадмия»  —  «Эрбиль» 0:7 , 2001-2002
«Эрбиль»  —  «Миная Басра» 8:1 , 2012-2013

Самое крупное поражение  «Эрбиль»  —  «Шорта» 0:6 , 1989-1990

Больше всего забитых голов за сезон 77,  2009-2010

Рейтинги IFFHS 
Top 400 

(1st August 2011 - 30th July 2012)
  176 место (93,5) 
(1st March 2012 - 28th February 2013)
  187 место (90,5) 
Asia's Club of the 21st Century
  83 место (420,5)
Asia's Club of the 1st Decade of the 21st Century (2001-2010)
  147 место (248,0)

Персонал

Руководство клуба

Главные тренеры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 IFFHS Top 400

См. также 
 Футбольная ассоциация Иракского Курдистана
 Сборная Иракского Курдистана по футболу
 Чемпионат Курдистана по футболу

Футбольные клубы Ирака
Курдские футбольные клубы